Yima ist:

 eine Figur der indo-iranischen Mythologie, siehe Dschamschid;
 die Stadt Yima (义马市) in der chinesischen Provinz Henan, siehe Yima (Sanmenxia);
 die Großgemeinde Yima (驿马镇) der Stadt Panshi in der chinesischen Provinz Jilin, siehe Yima (Panshi);
 die Großgemeinde Yima (驿马镇) im Kreis Qingcheng in der chinesischen Provinz Gansu, siehe Yima (Qingcheng);
 die Gemeinde Yima (驿马乡) der Stadt Xiaoyi in der chinesischen Provinz Shanxi, siehe Yima (Xiaoyi);
 das Straßenviertel Yima (驿马街道) des Stadtbezirks Haicheng von Beihai in Guangxi, Volksrepublik China, siehe Yima (Haicheng).